Carolina de Mónaco (en francés: Caroline Louise Marguerite Grimaldi). Nacida en Mónaco el 23 de enero de 1957, es princesa de Mónaco y princesa  de Hannover por matrimonio. Es la primogénita de los príncipes Raniero III y Grace  de Mónaco y hermana mayor del príncipe Alberto II y de la princesa Estefanía de Mónaco.

Biografía

Nacimiento e infancia 
Carolina Grimaldi nació el 23 de enero de 1957 en la biblioteca del Palacio de Mónaco. La sala había sido forrada con telas de color verde, por expreso deseo de su madre, la princesa Grace, siguiendo una tradición irlandesa. Fue la heredera de los derechos dinásticos del Principado hasta el 14 de marzo de 1958, fecha en la que nació su hermano, el príncipe Alberto, heredero al trono de Mónaco. Fue bautizada el 3 de marzo de 1957 en la Catedral de San Nicolás. Sus padrinos fueron su prima Margaret Davies, sobrina de la princesa Grace, y el príncipe Jorge Festetics de Tólna. Físicamente se parece a su abuela paterna, la princesa Carlota, duquesa de Valentinois. Fue educada de una manera muy sencilla junto a su hermano Alberto. Cuando contaba con ocho años de edad, nació su hermana, la princesa Estefanía. Fueron criados por su niñera, Maureen Woods.

Hermanos 

 Alberto Alejandro Luis Pedro, nacido el 14 de marzo de 1958
 Estefanía María Isabel, nacida el 1 de febrero de 1965

Estudios 

Estudió, primero, en palacio; y después, en el colegio monegasco "Las Damas de San Mauro". En período estival acudía a campamentos de verano en Estados Unidos, país de origen de su madre, con sus primos maternos.

La princesa habla fluidamente francés, inglés, italiano, castellano y alemán.

Matrimonios y descendencia

Philippe Junot

Boda 

Con 18 años Carolina empieza a estudiar filosofía en París. En una fiesta conoce a Philippe Junot, con quien se casaría más tarde.

Contrajo matrimonio el 28 de junio de 1978 por lo civil y el 29 de junio de 1978 se celebró el enlace religioso, ambos en Mónaco. Este vínculo supuso una contrariedad para los príncipes Raniero y Gracia que, a regañadientes, aceptaron la voluntad de su hija.

A su boda asistieron 800 invitados entre los que se encontraban el rey Humberto II de Italia, los reyes de Rumanía, los condes de Barcelona, los condes de París, los príncipes Bertil y Lilian de Suecia, el rey Constantino II de Grecia, los duques de Cádiz, el Aga Khan y los grandes duques de Luxemburgo entre otros miembros de la realeza, además de Ava Gardner, Cary Grant y Frank Sinatra.

Divorcio 

Dos años después, en 1980, Carolina y Philippe se divorciaron, debido a desavenencias personales. Sin embargo, la Santa Sede no concedió en un principio su anulación eclesiástica, lo que provocó un conflicto entre el Principado y el Vaticano, ya que Mónaco es un país oficialmente católico.

Después de la separación, la princesa decide ir a estudiar a Inglaterra. Durante este periodo tiene relaciones con Robertino Rossellini, quien con el tiempo llegará a ser uno de sus mejores amigos.

Stéfano Casiraghi 

Con Stéfano eran la pareja ideal, ella lo acompañaba en sus viajes y aventuras, y él en los actos del Principado. Era un tiburón en el mundo empresarial pero de cara al mundo no le importaba ser el marido de Carolina. Con él la princesa vivió los mejores momentos de su vida.

Boda 

El 29 de diciembre de 1983 volvió a casarse con el italiano Stéfano Casiraghi, tres años más joven que ella, ante el Presidente del Consejo de Estado del principado de Mónaco. Dicha unión fue como un bálsamo para Raniero, quien aún guardaba luto por su esposa.

Hijos 

 Andrea Albert Pierre Casiraghi, nacido el 8 de junio de 1984
 Charlotte Marie Pomeline Casiraghi, nacida el 3 de agosto de 1986
 Pierre Rainier Stefano Casiraghi, nacido el 5 de septiembre de 1987

Viudez 

El 3 de octubre de 1990 su marido Stéfano Casiraghi murió víctima de un accidente al chocar su embarcación contra una ola cuando pretendía revalidar su título de campeón del mundo de off-shore. La princesa le había insistido en que no participara en dicha competición. Después de la muerte de Casiraghi, se retira a vivir a Saint-Rémy-de-Provence, donde más tarde le hará compañía el actor francés Vincent Lindon.

El 1 de junio de 1992, después de más de diez años de batalla legal en los tribunales de la Rota Romana, obtuvo la nulidad eclesiástica de su matrimonio con Philippe Junot. El motivo para la concesión de la nulidad fue, según la sentencia del alto tribunal de la Santa Sede, la insuficiencia del consentimiento de Carolina en el momento de contraer matrimonio.

En abril de 1993 el papa Juan Pablo II firmó un decreto en el que se reconoció como legítimos a los tres hijos de la princesa Carolina de Mónaco y de Stéfano Casiraghi. A partir de este momento, los tres hijos de Carolina no podrán ser excluidos de una posible sucesión al trono del principado de Mónaco.

Nietos 

 Alexandre "Sacha" Andrea Stefano Casiraghi, nacido el 21 de marzo de 2013 del matrimonio de su hijo Andrea con Tatiana Santo Domingo. 
 Raphaël Elmaleh, nacido el 17 de diciembre de 2013 de la relación de su hija Carlota con Gad Elmaleh.
 India Julia Casiraghi, nacida el 12 de abril de 2015 del matrimonio de su hijo Andrea con Tatiana Santo Domingo.
 Stefano Ercole Carlo Casiraghi, nacido el 28 de febrero de 2017 del matrimonio de su hijo Pierre con Beatrice Borromeo Arese Taverna.
 Maximilian Rainier Casiraghi, nacido el 19 de abril de 2018 del matrimonio de su hijo Andrea con Tatiana Santo Domingo.
 Francesco Carlo Albert Casiraghi, nacido el 21 de mayo de 2018 del matrimonio de su hijo Pierre con la Beatrice Borromeo Arese Taverna.
 Balthazar Rassam, nacido el 23 de octubre de 2018 de la relación de su hija Carlota con Dimitri Rassam.

Ernesto de Hannover

Boda 

En 1996, Carolina de Mónaco inició una relación con el príncipe Ernesto Augusto de Hannover, pretendiente trono del Reino de Hannover, jefe de la casa real y del antiguo Ducado de Brunswick y Luneburgo. Era uno de los amigos de toda la vida de Carolina. Sin embargo, Ernesto estaba casado con Chantal Hochuli. El aristócrata se divorció de su esposa, y en 1999 contrae matrimonio, en Mónaco, con la princesa Carolina.

Hija 

 Alejandra Carlota Ulrica María Virginia, princesa de Hannover, nacida el 20 de julio de 1999.

Separación 

Desde el año 2009, la princesa Carolina y Ernesto están separados de hecho, aunque no se han divorciado oficialmente. Por lo que legalmente sigue casada con el príncipe de Hannover.

Primera dama del Principado 

La muerte de su madre la princesa Grace, acaecida el 13 de septiembre de 1982, cambió totalmente su vida: por Decreto Soberano, el príncipe Raniero repartió entre sus hijos mayores las responsabilidades que anteriormente recaían sobre su madre.

Carolina pasó a ocupar la presidencia del Festival Internacional de la Artes y de la Fundación Princesa Grace. De hecho, se ha convertido en la primera dama aunque sin título oficial. En calidad de tal, recibió de manos de su padre la Gran Cruz de San Carlos, la más alta condecoración de Mónaco.

En 2005 el padre de Carolina, Raniero III, fallece por unas complicaciones en su estado de salud desde siempre precario, y su esposo sufrió una pancreatitis aguda, aunque no lo complicó vitalmente.

A finales de 2010, Carolina asistió a la fiesta del 90 cumpleaños de su tía, la princesa Antonieta, unos meses antes del fallecimiento de ésta.

La Princesa se dedicó a su papel primera dama del Principado hasta julio de 2011, cuando su hermano Alberto contrajo matrimonio con la joven sudafricana Charlene Wittstock. 

El 10 de diciembre de 2014 los príncipes Alberto II y Charlene tuvieron mellizos, los cuales desplazaron a Carolina en la línea sucesoria.

Actividades culturales y caritativas 

La princesa fue condecorada por su hermano Alberto II, en el año 2005, con la Orden del Mérito Cultural, en grado de comandante, en reconocimiento a su aporte a las artes. Ella fundó el Ballet de Montecarlo y ha sido presidenta de la Orquesta Filarmónica de Montecarlo, la Ópera de Montecarlo, la Fundación Príncipe Pierre, el Festival Primaveral de Arte, el Montecarlo Garden Club y la Fundación Princesa Gracia.

Ha fundado la organización caritativa para niños, Jeune J'écoute, es patrona de The Peter Le Marchant Trust, una organización benéfica de navegación para personas con discapacidad; y presidenta del AMADE Mondiale.

En 2006, la princesa fue galardonada con el UNICEF Children's Champion Award.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas 

 Condesa de Polignac (Título heredado por el Conde Pedro de Polignac para todos sus descendientes de la Casa Grimaldi.

Títulos y tratamientos 
 23 de enero de 1957 - 14 de marzo de 1958: Su Alteza Serenísima la princesa heredera de Mónaco.
 14 de marzo de 1958 - 23 de enero de 1999: Su Alteza Serenísima la princesa Carolina de Mónaco.
 23 de enero de 1999 - 6 de abril de 2005: Su Alteza Real la princesa de Hannover.
 6 de abril de 2005 - 10 de diciembre de 2014: Su Alteza Real la princesa de Hannover, princesa heredera de Mónaco.
 10 de diciembre de 2014 - presente: Su Alteza Real la princesa de Hannover.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas monegascas 

  Dama Gran Cruz de la Orden de San Carlos (18/11/1981).
  Comendadora de la Orden del Mérito Cultural (10/11/2005).

Distinciones honoríficas extranjeras 

  Comendadora de la Orden del Mérito Agrícola (República Francesa, 03/07/2014).
  Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras (República Francesa, 21/01/2016).
  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/1996).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial de la Casa Real de Mónaco
 Página oficial del Gobierno de Mónaco 
 Página oficial de la casa de Hanóver 

Princesas de Hannover por matrimonio
Historia de Mónaco
Príncipes de Mónaco
Socialités
Familia Real Monegasca
Orden de las Artes y las Letras
Políglotas
Monegascas del siglo XX
Monegascas del siglo XXI
Duquesas de Brunswick-Luneburgo
Católicos de Mónaco